Аркинто () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Аркинто, Альберико (1698—1758) — итальянский куриальный кардинал.
 Аркинто, Джованни (1736—1799) — итальянский куриальный кардинал, папский дипломат и доктор обоих прав.